|-
| 147901 - ||  || 17 septembrie 2006 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 147902 - ||  || 17 septembrie 2006 || Catalina || CSS
|-
| 147903 - ||  || 19 septembrie 2006 || Socorro || LINEAR
|-
| 147904 - ||  || 18 septembrie 2006 || Catalina || CSS
|-
| 147905 - ||  || 18 septembrie 2006 || Catalina || CSS
|-
| 147906 - ||  || 18 septembrie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147907 - ||  || 19 septembrie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147908 - ||  || 19 septembrie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147909 - ||  || 12 octombrie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147910 - ||  || 12 octombrie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147911 - ||  || 12 octombrie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147912 - ||  || 12 octombrie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147913 - ||  || 15 octombrie 2006 || Catalina || CSS
|-
| 147914 - ||  || 16 octombrie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147915 - ||  || 18 octombrie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147916 - ||  || 21 octombrie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147917 - ||  || 21 octombrie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147918 Chiayi ||  || 25 octombrie 2006 ||  || , Q.-z. Ye
|-
| 147919 - ||  || 30 octombrie 2006 ||  || K. Endate
|-
| 147920 - ||  || 18 octombrie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147921 - ||  || 27 octombrie 2006 || Mount Lemmon || 
|-
| 147922 - ||  || 28 octombrie 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 147923 - ||  || 11 noiembrie 2006 || Catalina || CSS
|-
| 147924 - ||  || 11 noiembrie 2006 || Catalina || CSS
|-
| 147925 - ||  || 12 noiembrie 2006 || Mount Lemmon || 
|-
| 147926 - ||  || 15 noiembrie 2006 || Catalina || CSS
|-
| 147927 - ||  || 15 noiembrie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147928 - ||  || 15 noiembrie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147929 - ||  || 16 noiembrie 2006 || Socorro || LINEAR
|-
| 147930 - ||  || 22 noiembrie 2006 ||  || W. K. Y. Yeung
|-
| 147931 - ||  || 19 noiembrie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147932 - || 3043 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 147933 - || 4744 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 147934 - || 6302 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 147935 - || 6620 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 147936 - || 6728 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 147937 - || 1038 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 147938 - || 1119 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 147939 - || 1413 T-2 || 30 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 147940 - || 2203 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 147941 - || 4134 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 147942 - || 1058 T-3 || 17 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 147943 - || 1209 T-3 || 17 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 147944 - || 3448 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 147945 - || 4021 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 147946 - || 4084 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 147947 - || 4187 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 147948 - || 4211 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 147949 - || 4284 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 147950 - || 4642 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 147951 - || 5156 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 147952 - ||  || 26 ianuarie 1984 || Palomar || 
|-
| 147953 - ||  || 21 martie 1993 || La Silla || 
|-
| 147954 - ||  || 15 septembrie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 147955 - ||  || 15 octombrie 1993 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147956 - ||  || 15 octombrie 1993 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147957 ||  || 10 octombrie 1993 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 147958 - ||  || 9 octombrie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 147959 - ||  || 9 octombrie 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 147960 - ||  || 10 februarie 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147961 - ||  || 5 martie 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147962 - ||  || 6 aprilie 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147963 - ||  || 4 mai 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147964 - ||  || 10 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 147965 - ||  || 10 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 147966 - ||  || 12 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 147967 - ||  || 10 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 147968 - ||  || 6 octombrie 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147969 - ||  || 6 octombrie 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147970 - ||  || 26 octombrie 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147971 Nametoko || 1994 WF || 24 noiembrie 1994 ||  || 
|-
| 147972 - ||  || 1 martie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147973 - ||  || 23 martie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147974 - ||  || 26 aprilie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147975 - ||  || 22 august 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147976 - ||  || 19 septembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147977 - ||  || 18 septembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147978 - ||  || 22 septembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147979 - ||  || 25 septembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147980 - ||  || 25 septembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147981 - ||  || 17 octombrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147982 - ||  || 17 octombrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147983 - ||  || 15 noiembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147984 - ||  || 20 noiembrie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 147985 - ||  || 23 noiembrie 1995 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo
|-
| 147986 - ||  || 17 noiembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147987 - ||  || 17 noiembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147988 - ||  || 18 decembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147989 - ||  || 18 decembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147990 - ||  || 18 decembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147991 - ||  || 13 ianuarie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147992 - ||  || 24 ianuarie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147993 - ||  || 19 martie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147994 - ||  || 13 aprilie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147995 - ||  || 13 aprilie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147996 - ||  || 6 septembrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147997 - ||  || 14 septembrie 1996 || Haleakala || NEAT
|-
| 147998 - ||  || 12 noiembrie 1996 ||  || 
|-
| 147999 ||  || 2 ianuarie 1997 ||  || 
|-
| 148000 - ||  || 2 martie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-